Osoby o tym nazwisku:
 Adam Dowgird – polski lekarz, działacz mniejszości polskiej
 Anioł Dowgird – rzymskokatolicki filozof i kaznodzieja
 Jerzy Dowgird – polski koszykarz i trener
 Krzysztof Dowgird – fikcyjna postać filmowa
 Roman Dowgird – polski inżynier budownictwa
 Tadeusz Dowgird – polski malarz